Houtem Jaarmarkt, de jaarlijkse winterjaarmarkt in Sint-Lievens-Houtem.